Faruk Talu török nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A Török labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1962-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett.

Európa-bajnokság 
Spanyolországban, Madrid-ban volt az II., az 1964-es labdarúgó-Európa-bajnokság  döntő küzdelmeinek helyszíne. Az előselejtezők során a nyolcaddöntőben 1963. szeptember 29-én Szófiában, a Vaszil Levszki Stadionban, 50 000 néző előtt, a Bulgária– Franciaország (1:0) találkozót vezette. Vezetett mérkőzéseinek száma: 1.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 1.

Balkán-kupa 
 1962-ben az Olympiakos–FK Szarajevó (3:2) mérkőzést irányította.
 1963-ban, a tornasorozat végén, az Olympiakos–Levszki (1:0) döntő mérkőzés vezetésére kapott felkérést.

Források 
 
 
 

Török labdarúgó-játékvezetők